Nel 1638 si sono verificati due terremoti disastrosi in Calabria:
 Terremoto del 27 marzo 1638: un terremoto catastrofico che colpì una area molto vasta della Calabria (Bacino del Savuto, Piana di Sant'Eufemia e Serre occidentali) nei giorni 27 (sabato, antivigilia delle Palme) e 28 marzo (domenica delle Palme).
 Terremoto dell'8 giugno 1638: un terremoto che colpì il versante orientale della Calabria, in particolare le località pianeggianti del Marchesato Crotonese e le pendici orientali della Sila